Пуши́ца узколи́стная () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . Торфообразователь. В литературе нередко упоминается под названием, которое, согласно современным представлениям, входит в синонимику вида — Пушица многоколоско́вая (). Одно из народных названий растения — «заячий хвостик».


Распространение и экология 
Растение широко распространено в Евразии и Северной Америке. Встречается большей частью в тундре, лесной зоне и лесостепи. Растёт преимущественно на моховых и осоковых низинных и ключевых болотах — в отличие от , которая растёт обычно на верховых болотах. Встречается на заболоченных заливных лугах, в сырых хвойных лесах.

Растение распространено также в тундре, лесной зоне, лесостепи.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой от 15 . Корневища длинноползучие.

Стебель в своей нижней части имеет в разрезе округлую форму, ближе к верхушке становится трёхгранным. Листья зелёные, длинные и узкие, шириной , плоские или вдоль сложенные. Многочисленные тонкие гладкие гибкие стебли заканчиваются шаровидными белыми пушистыми головками, состоящими из шелковистых прицветниковых щетинок, которыми окружены невзрачные зелёные цветки. Общее соцветие раскидистое, из 4—5 колосков, повисающих на коротких или длинных ножках, с нижним прицветным листом длиной .

Значение и применение 
Крупным рогатым скотом и лошадьми не поедается или поедается очень плохо. Весной и в начале лета хорошо поедается  молодые листья, побеги, цветки. Зимой служит пастбищным кормом оленю, который выкапывает из-под снега сохранившиеся основания листьев и стеблей. Летом поедается плохо и менее охотно, чем . Также оленем прекрасно поедаются корневища, которые отыскиваться им из почвы. Побеги поедаются гусями, а корневища лемингами.

В Якутии хорошо поедается весною .

Систематика 
Пушица узколистная — вид рода  трибы  подсемейства  семейства .

Синонимы 
По информации базы данных The Plant List (2013), в синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Литература 

 
 
 Якубов В. В. Растения Камчатки (Полевой атлас). — М.: Путь, Истина и Жизнь, 2007.
 

Осоковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Сорные растения
Кормовые растения северного оленя
Кормовые растения европейского лося